Il doppio del Challenger DCNS de Cherbourg 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Florin Mergea e Horia Tecău erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Arnaud Clément e Édouard Roger-Vasselin hanno battuto in finale 4–6, 6–2, [10–3] Martin Fischer e Martin Slanar.

Teste di serie

 Brian Battistone /  Harsh Mankad (primo turno)
 Martin Fischer /  Martin Slanar (finale)

 James Auckland /  Marcio Torres (quarti di finale) 
 Arnaud Clément /  Édouard Roger-Vasselin (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Challenger DCNS de Cherbourg 2009